Metilmeskalin se može odnositi na:

 α-Metilmeskalin
 N-Metilmeskalin